Голино — название населённых пунктов в России:

 Го́лино — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Голино — деревня в Печорском районе Псковской области.
Голино — до 1961 г. название села Луговое в Кимовском районе Тульской области.

См. также 
 Голи́но, Валерия (род. 1965) — итальянская киноактриса, кинопродюсер и кинорежиссёр.